Christopher Rouse (componist) (1949-2019), Amerikaans componist
 Christopher Rouse (filmeditor) (1958-), Amerikaans filmeditor